Oprișești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Oprișești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Oprișești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara